

Cinema 
 Our Song  – film del 2000 diretto da Jim McKay

Musica 
 Our Song  – singolo  degli Yes del 1983, dall'album 90125
 Our Song  – traccia dell'album God's Project degli Aventura del 2005
 Our Song  – singolo dei Goodnight Nurse del 2005, dall'album Always and Never
 Our Song  – singolo di Taylor Swift del 2007, dall'album Taylor Swift
 Our Song – singolo di Anne-Marie e Niall Horan del 2021